Die 30. Vuelta a la Comunidad de Madrid 2017 war ein spanisches Straßenradrennen. Das Etappenrennen fand am 5. bis zum 7. Mai 2017 statt. Zudem gehörte das Radrennen zur UCI Europe Tour 2017 und dort in der Kategorie 2.1 eingestuft. Gesamtsieger wurde der Spanier Óscar Sevilla von Medellin-Inder.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen

1. Etappe 
Die erste Etappe um Las Rozas de Madrid gewann der Spanier Raúl Alarcón von W52-FC Porto. Er siegte im Sprint einer neun Mann starken Spitzengruppe, die sich vom Hauptfeld absetzen konnte. Das Hauptfeld folgte mit gut 2:30 Minuten im Ziel. Gleichzeitig wurde Alarcon erster Spitzenreiter in der Gesamtwertung.

2. Etappe 
Die zweite Etappe um Valdemoro gewann Carlos Barbero vom Movistar Team. Er siegte im Massensprint einer ansteigenden Zielgeraden. Das Leadertrikot verteidigte Raul Alarcon.

3. Etappe 
Die dritte und letzte Etappe in Madrid gewann der Deutsche Jasha Sütterlin ebenfalls vom Movistar Team. Sütterlin setzte sich 800 Meter vor dem Ziel auf der Avenida de la Castellana ab und konnte seinen Vorsprung knapp ins Ziel retten auf einer ansteigenden Zielgeraden. Óscar Sevilla (Medellin-Inder) gewann die Rundfahrt.

Gesamtwertung

Wertungen im Tourverlauf

Einzelnachweise

Weblinks 
Offizielle Website

2017
Radrennen 2017